Bullerdiek ist der Familienname folgender Personen:
 Bolko Bullerdiek (* 1939), plattdeutscher Schriftsteller
 Walther Bullerdiek (1901–1971), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Komponist